Dunfee steht für:

 Dunfee (Indiana), ein Ort im Whitley County (Indiana) im US-Bundesstaat Indiana

Dunfee ist der Familienname folgender Personen:

 Clive Dunfee (1904–1932), britischer Automobilrennfahrer
 Evan Dunfee (* 1990), kanadischer Geher
 Jack Dunfee (1901–1975), britischer Automobilrennfahrer, Künstleragent und Landwirt